Ribaudo es un apellido que puede referirse a :

 Nicolás Melamed Ribaudo (2001-), futbolista español.
 Felipe Ribaudo (1940-1998), jugador y entrenador de fútbol argentino.